Ліга Умаглесі 2009—2010 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вдруге здобув Олімпі.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ВІТ Джорджія взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Грузії 2009—2010.
2. З клубу Олімпі було знято 3 очки через інцидент у матчі з Зестафоні.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2009–2010
Грузія
Грузія
2009 у Грузії
2010 у Грузії